Ko Yong-hi (* 16. Juni 1953 in Osaka, Japan; † 13. August 2004 in Paris, Frankreich) war die dritte Ehefrau des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-il.

Biografie 
Geboren in Japan in einer aus Jejudo stammenden koreanischen Familie, ging sie in den 1960er Jahren nach Nordkorea. Anfang der 1970er Jahre wurde sie Tänzerin in Nordkoreas bedeutendster Tanzgruppe Pyongyang Mansudae Art. 1975 lernte Ko Yong-hi den späteren Diktator Kim Jong-il kennen, mit dem sie die zwei Söhne Kim Jong-chol und Kim Jong-un sowie die Tochter Kim Yo-jong bekam. Ihre Herkunft wurde von staatlicher Seite verschleiert und sie musste die Namensschreibweise ihres Vornamens leicht abändern (ursprünglich ). Sie wurde „respektierte Mutter“ genannt. Die staatliche Propaganda schuf Ende der 1990er Jahre einen Personenkult, um die Legitimität ihrer Kinder auf Machtansprüche zu steigern. Nach dem Tod Kim Jong-ils 2011 und der Nachfolge durch Kim Jong-un wurde der Personenkult verstärkt, ähnlich dem um Kim Jong-suk, und sie wurde nun auch „Mutter des großen Sŏn’gun-Chosŏn“ () genannt.

Im August 2004 verstarb Ko Yong-hi an Brustkrebs, während sie in Paris zur Behandlung ihres im fortgeschrittenen Stadium befindlichen Krebsleidens war.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ehepartner eines Staatsoberhauptes oder Regierungschefs
Kim Jong-il
⚭Yonghi
Nordkoreaner
Geboren 1953
Gestorben 2004
Frau